William ("Will") Bruin (St. Louis, 24 oktober 1989) is een Amerikaans voetballer die bij voorkeur centraal in de aanval speelt. Hij verruilde eind 2016 Houston Dynamo voor Seattle Sounders.

Clubcarrière 
Bruin werd als elfde gekozen in de MLS SuperDraft 2011 door de Houston Dynamo. Hij maakte zijn professionele debuut op 19 maart 2011 in Houstons eerste competitiewedstrijd van 2011 tegen Philadelphia Union. Zijn eerste doelpunt maakte hij in een met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Vancouver Whitecaps FC. Zijn eerste hattrick maakte Bruin op 29 april 2011 tegen D.C. United.

Interlandcarrière 
Op 28 juli 2013 won Bruin met de Verenigde Staten de Gold Cup.

Zie ook 
Lijst van spelers van Houston Dynamo
Lijst van spelers van het Amerikaanse voetbalelftal

Amerikaans voetballer